Gehrenspitze bezeichnet folgende Gipfel:

 Gehrenspitze (Tannheimer Berge), Allgäuer Alpen in Tirol (2163 m)
 Gehrenspitze (Walsertaler Berge), Kleinwalsertal, Allgäuer Alpen in Vorarlberg (1857 m)
 Gehrenspitze (Wetterstein), Wettersteingebirge in Tirol (2367 m)